Наринья́ни (настоящая фамилия Наринья́нц), Семён Давыдович (1908—1974) — советский журналист, фельетонист, драматург.

Биография 
Родился в Ташкенте.

 Его родители после очередной тюрко-армянской резни бежали из Нагорного Карабаха в Среднюю Азию. Его отец, Давид Семенович Нариньянц, до революции был мелким арендатором, а после 1918 года начал работать агентом уголовного розыска. Умер от тифа в 1921 году. Дед Семена Нариньяни занимался виноторговлей.
 В детстве Семен перенес, по-видимому, полиомиелит. Тогда еще эта болезнь не входила в нозологическую номенклатуру болезней, то есть еще не была хорошо известна врачам. У нас в семье было распространено мнение, что Семен перенес дифтерию, последствие болезни выражалось в слабости мышц левой ноги, что сделало его хромым. С годами хромота прогрессировала. — Из воспоминаний Георгия Никитина
В 1924 году окончил промышленно-экономический техникум в Ташкенте; тогда же начал печататься. 1924 — приехал в Москву.

1925—1952 — работает в «Комсомольской правде»

1945 — командирован в Нюрнберг.

1946 год — спецкоры «КП» Сергей Крушинский и Семён Нариньяни передают репортажи из Нюрнберга с процесса века.
Кроме тех, кто встречал меня на аэродроме, здесь оказался фельетонист «Комсомольской правды» Семен Нариньяни, человек с внешностью доброго задумчивого сатира. <…> заговорили о том, что Геринг сегодня выглядел каким-то измятым; наверное, опять к нему пронесли наркотики. Семен Нариньяни, не улыбаясь, изрек:
— Ничего, еще отвисится. — Воспоминания Бориса Полевого [www.pseudology.org/Documets/Polevoy/Part_01.htm], 

В составе выездных редакций выезжал на крупные советские стройки.

С 1952 — по решению ЦК КПСС переведён в газету «Правда» и назначен редактором отдела фельетонов.

В 1958 году опубликовал фельетон «Звездная болезнь», в которой был подвергнут критике известный советский футболист Эдуард Стрельцов.

14 августа 1959 года в «Правде» был напечатан его фельетон «Ухарь-купец» о разгульном образе жизни начальника строительно-монтажного управления, по поводу фельетона вышло специальное постановление ЦК КПСС от 15 сентября 1959 года «Об ошибочном фельетоне С. Нариньяни „Ухарь-купец“», где говорилось, что автор «основываясь на клеветническом заявлении, незаслуженно опорочил группу работников» и об обязательном для советского журналиста правиле тщательно проверять факты, об ответственности автора и редакции за достоверность.

Скончался в 1974 году в Москве.

Семён Нариньяни упоминался в сыгранном Аркадием Райкиным скетче «Перестраховка» (другое название — «Привет семье»): «…и в „Крокодилах“ печатают, и фельетоны пишут, и Нариньяни пишут».

Похоронен на Переделкинском кладбище.

Семья 
 Сестра — Нариньяни (в замужестве Аввакумова) Галина Давыдовна (1910—1972).
 Брат — Нариньяни Григорий Давыдович.
 Жена — Нариньяни Наталья Павловна (1913—2004).
 Сын — Нариньяни Александр Семёнович (1937—2010).
 Внук — Нариньяни Александр Александрович (р. 1968).
 Внук — Нариньяни Михаил Александрович (1971—1999).

Творчество 
сборники очерков и фельетонов

 Наследный принц — М., Правда, 1948, илл. Л. Сойфертиса (сер. «Библиотека Крокодила» № 36).
 В комнате напротив — М., Правда, 1949, илл. М. Черемных (сер. «Библиотека Крокодила» № 54).
 Дома с Нарциссом. Фельетоны. (1951)
 Двойная игра. (1951)
 Кочка зрения. (1952)
 Фельетоны. (1952, 1953)
 Сколько стоит рябчик? — М., Правда, 1954, илл. Б. Пророкова (сер. «Библиотека Крокодила» № 103).
 Фельетоны разных лет. (1954)
 После пятой свадьбы — М., Правда, 1956, илл. Б. Ефимова (сер. «Библиотека Крокодила» № 134).
 Голубое и розовое — М., Правда, 1957, илл. Г. Валька (сер. «Библиотека Крокодила» № 167).
 Сборник. Фельетоны и очерки — М., Правда, 1958, илл. И. Семёнова.
 Кукарача. Новые фельетоны. (1958, 1961)
 Рядом с нами. Фельетоны и очерки. (1958)
 Одна тетка сказала. (1959)
 Короткие рассказы — М., Правда, 1960, илл. П. Островского (сер. «Библиотека Крокодила» № 6).
 Внук Генриха VIII — М., Правда, 1963, илл. Л. Сойфертиса (сер. «Библиотека Крокодила» № 6).
 Сватовство на Арбата — М., Правда, 1965, илл. Б. Ефимова (сер. «Библиотека Крокодила» № 28).
 Фельетон о фельетоне. Повесть в семнадцати рассказах. — М.: Советский писатель, 1967, 304с. илл. Тираж 30 тыс. экз. (1967)
 Люда с частной квартиры — М., Правда, 1968, илл. Б. Лео (сер. «Библиотека Крокодила» № 2).
 Случайная знакомая. Фельетоны. (1968)
 Трое у мяча. (1969) Соавт.: Ю. Золотарев, В. Марьяновский
 Четвертый папа — М., Правда, 1971 (сер. «Библиотека Крокодила» № 5).
 Кормящая бабушка — М., Правда, 1975, илл. Г. Огородникова (сер. «Библиотека Крокодила» № 18).
 Со спичкой вокруг солнца. Фельетоны. (1975)
и другие.

пьесы
 1952 — «Аноним» (напечатана в «Новом мире»);

 1961 — «Опасный возраст» Поставлена в театре Ленинского комсомола и других театрах страны;

 1964 — «Фунт лиха». Поставлена в театре «Сатирикон» и других театрах;

 1968 — «Послушание». Поставлена на телевидении.

книги
 «Дорога в совершеннолетие». — М.: «Молодая гвардия», 1932.
 «Счёт на чуткость». — М.: «Молодая гвардия», 1933. Соавт.: Юрий Жуков.
 «Сверстники». — М.: «Молодая гвардия», 1935.
 «Ты помнишь, товарищ!». — М.: «Молодая гвардия», 1957.

Примечания

Ссылки 
 Биография и творчество
 Георгий Александрович Никитин «Записки москвича»
 Главное архивное управление Москвы. Фонд № 227. Нариньяни Семён Давыдович (1908—1974), журналист, драматург // 208 ед.хр., 1898—1989 гг., 1 оп.
 

Члены КПСС
Журналисты газеты «Правда»
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Сотрудники журнала «Крокодил»
Похороненные на Переделкинском кладбище